NFTE steht für:

 Network for Teaching Entrepreneurship
 Flughafen von ʻEua (ICAO-Code), Tonga

NFTE